Brynjulf Blix (1951-), pianiste de jazz suédois, voir l'article anglophone .
 Elias Blix (1836-1902), poète et homme politique norvégien, membre du parti libéral. Voir l'article anglophone .
 Gustav Blix (1974-), politicien suédois, membre du Riksdag depuis 2006. Voir l'article anglophone .
 Hans Blix (1928-), Homme politique suédois.
 Magnus Blix (1849-1904), physiologiste suédois.
 Peter Andreas Blix (1831-1901). Architecte et ingénieur norvégien. Voir l'article anglophone .
 Ragnvald Blix (1882-1958), dessinateur et caricaturiste norvégien, ayant publié aussi en France.

 biologie
 Blix (acarien), un genre de la famille des Trombiculidae